У програмуванні — відхилення від звичайного порядку виконання операторів в програмі (розгалуження, стрибок).
 Умовний перехід
 У теорії графів
 У дорожному русі — пішохідний перехід
 У фізиці
 Фазовий перехід
 p-n-перехід
 У хімії
 Електронний перехід
 π→σ*-перехід
 σ→σ*-перехід
 Вібронний перехід

 «Перехід» — юнацький фентезійний роман новозеландської письменниці Маргарет Махі. Було опубліковано в 1984 році.

Фільми 

 «Перехід» — радянський художній фільм 1940 року.
 «Перехід» — британський фільм 1979 року.

Див. також 
 Інформаційні технології
 Теорія графів
 Перехідник